Die Weltcupsaison 1990/91 der Nordischen Kombination begann am 8. und 9. Dezember 1990 in norwegischen Steinkjer und endete am 23. März 1991 im schweizerischen St. Moritz. Während der Saison wurden vom 7. bis 21. Februar 1991 die Nordischen Skiweltmeisterschaften im italienischen Val di Fiemme ausgetragen.

Die Gesamtwertung konnte der Norweger Fred Børre Lundberg knapp vor dem Österreicher Klaus Sulzenbacher für sich entscheiden. Sulzenbacher konnte mit drei Weltcuperfolgen zwar einen Saisonsieg mehr als Lundberg feiern, dennoch hatte der Norweger aufgrund der besseren Platzierungen in den übrigen Weltcuprennen am Ende die Nase vorn. Drei Weltcupsiege errang auch der Norweger Trond Einar Elden, der damit Dritter der Gesamtwertung wurde. Sein Sieg in Oslo war allerdings sein Letzter.

Für die anderen deutschsprachigen Kombinierer konnte der Schweizer Hippolyt Kempf mit seinen zweiten Plätzen in Schonach und Bad Goisern sowie seinem dritten Platz in Oberwiesenthal drei Podestplätze holen. Die nunmehr gesamtdeutschen Kombinierer konnten mit Hans-Peter Pohl und Thomas Abratis zwei Podestplätze feiern. Mit seinem zweiten Platz in St. Moritz gelang Masashi Abe der erste Podestplatz für Japan.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Wertungen

Detaillierte Ergebnisse 
Die Tabelle gibt einen Überblick über die erreichten Platzierungen durch die Saison der Nordischen Kombinierer, die mindestens einen Weltcuppunkt (bis zu Platz 15) erhalten haben. Die Tabelle enthält dabei lediglich die Platzierungen in den Punkterängen, da nur diese in den unten verlinkten Ergebnislisten angegeben sind. Bei fehlenden Angaben lässt sich daher nicht die Aussage treffen, ob der Athlet an dem Weltcup nicht teilgenommen oder allein die Punkteränge nicht erreicht hat.

Siehe auch 
 Europacup der Nordischen Kombination 1990/91

Weblinks

Einzelnachweise 

Nordische Kombination 1990
Weltcup der Nordischen Kombination